Signal – niemieckie czasopismo z lat 1940-1945
 Signal – otwartoźródłowa, niekomercyjna, szyfrowana aplikacja komunikacyjna
 Signal – minialbum zespołu Twice
 Signal – marka pasty do zębów
 Signal – singel zespołu Twice
 Signal – południowokoreański serial telewizyjny z 2016 roku